

Música 
 Elvis Presley - cantor dos estadunidense, considerado por muitos "o rei do rock"
 Elvis Presley (álbum de 1956) - primeiro LP de Elvis Presley
 Elvis (álbum de 1956) - segundo LP de Elvis Presley
 Elvis' Christmas Album - primeiro álbum natalino de Elvis Presley de 1957
 Elvis Is Back! - álbum de 1960
 Elvis Sings Flaming Star - álbum de 1968
 Elvis Country (I'm 10,000 Years Old) - álbum de 1971
 Elvis Sings The Wonderful World of Christmas - segundo álbum natalino de Elvis Presley de 1971
 Elvis as Recorded at Madison Square Garden - álbum ao vivo de 1972
 Elvis Now - álbum de 1972
 Elvis (álbum de 1973) - álbum de 1973, também conhecido como "The Fool Álbum"
 Elvis as Recorded Live on Stage in Memphis - álbum ao vivo de 1974
 Elvis Today - álbum de 1975
 Elvis in Concert - álbum ao vivo de 1977
 ELV1S: 30 No. 1 Hits - coletânea de 2002

Cinema e televisão 
 Elvis (NBC TV Special) - especial para televisão de Elvis Presley de 1968
 Elvis (filme de 1979) - filme de John Carpenter de 1979
 Elvis (minissérie) - minissérie de 2005
 Elvis (filme de 2022) - filme de Baz Luhrmann de 2022

Outros usos 
 Elvis (software) - software para monitoramento por câmeras digitais, para Linux.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão